Stratabond, ein Kofferwort aus  (Schichten) und  (verbinden) bezeichnet:

 Holzverbundwerkstoff der amerikanischen Firma Rutland Plywood Corporation, der u. a. für Gewehrschäfte und Gitarrenhälse eingesetzt wird
 Korrosionsschutz auf Basis von Organophosphaten, Trademark-Anmeldung 1963 durch die Lubrizol Corp.